Supreme steht für:

 Supreme (Louisiana), Siedlung im Assumption Parish
 Supreme (Comic), eine Comicreihe von Alan Moore
 Supreme (Bekleidung), US-amerikanische Skateboard-Marke
 Supreme Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller

Supreme ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Tha Supreme (* 2001), Pseudonym von Davide Mattei, italienischer Rapper und Musikproduzent
 Castro Supreme (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Vermin Supreme (* 1961), US-amerikanischer Performance-Künstler, Anarchist und Aktivist

Siehe auch:
 Supremes